

События 
 8 июня — рейд викингов на англосаксонский монастырь святого Кутберта на острове Линдисфарн в Нортумбрии.
 Основан город Мюнстер.
 Неудачный поход полководца Карла Гильома Оранжа (Оранского) (ок.750—812) на арабов.
 Поход Пипина на юг Италии. Приостановлен из-за голода и падежа лошадей.

Родились 
 Николай Студит — византийский религиозный деятель.
 Феофилакт (сын Михаила I).

Скончались 
 Аль-Ахфаш аль-Акбар — арабский грамматик, представитель басрийской школы.
 Кайрпре мак Лайдкнен — король  (Южного Лейнстера).

См. также